Santarcangiolesi – abitanti di Sant'Arcangelo (Magione)
Santarcangiolesi – abitanti di Sant'Arcangelo Trimonte
Santarcangiolesi – abitanti di Sant'Arcangelo
Santarcangiolesi – abitanti di Santarcangelo di Romagna